Jersitz bezeichnet:

 den Stadtteil Jeżyce von Posen, Polen
 den Ortsteil Jersice von Hříšice, Tschechien